Маля́вина — русская фамилия, женская форма фамилии Малявин. Известные носители:
 Малявина, Валентина Александровна (1941—2021) — актриса театра и кино, заслуженная артистка России (1993).
 Малявина, Наталья Петровна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1985).